Wäschenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Wäschenbach (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Michael Wäschenbach (* 1954), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Waschenbach